Viez steht für:

 Viez, ein Getränk 
 Viez (Hagenow), ein Ortsteil der Stadt Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern
 Vorarbeiter einer Hafengang, siehe Gang (Hafenarbeiter)

Siehe auch:
 Fietz
 Fiez
 Vietz